Лебедевский сельский совет и Лебедевский сельсовет — названия административно-территориальных единиц и муниципальных образований:

Белоруссия 
 Лебедевский сельсовет — в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Лебедевский сельсовет — в Обоянском районе Курской области.
 Лебедевский сельсовет — в Уржумском районе Кировской области.

Украина 
 Лебедевский сельский совет — в Сахновщинском районе Харьковской области.

См. также 
 Лебедевское сельское поселение